Kirchliche Lehrerlaubnis, kirchliche Lehrberechtigung bzw. kirchliche Lehrbefugnis steht für:

 Missio canonica in der römisch-katholischen Kirche
 Vokation in der evangelischen Kirche